Lider steht für:
 Lider (Zeitung), eine kroatische Wirtschaftszeitung
 Lider (Radsportteam)
 Projekt 23650, auch als Lider-Klasse bezeichnet, projektierte russische Zerstörerklasse Ende der 2010er Jahre

Lider ist der Familienname folgender Personen:
 Ivri Lider (* 1974), israelischer Sänger

Siehe auch:
 Lid
 Lieder
 Leader